Torre de guaita o torre de sentinella, torre per fer observacions militars.
 Torre de guaita d'incendis, estructura per a l'observació d'incendis forestals.
 La Torre de Guaita, revista dels Testimonis de Jehovà.